Пут 27 је државни пут првог реда у средишњем делу Србије, који повезује простор Средишње Србије правцем запад-исток. Пут у целости на подручју Средишње Србије, у оквиру области Подриња, Колубаре и Шумадије.

Постојећи пут је магистрални пут са две саобраћајне траке. По важећем просторном плану републике Србије није предвиђено унапређење датог пута у ауто-пут.

По старој систематизацији овај пут се звао „Државни пут I реда М4“.

Види још 
 Државни путеви првог Б реда у Србији

Извори 
 „Путеви Србије“ - Референтни систем
 Уредба о категоризацији државних путева 2015.

Спољашње везе 
 Званична страница „Путева Србије"
 Званична страница „Коридора Србије"